Concentração horizontal consiste numa associação de empresas com o objetivo de evitar a concorrência. Para o efeito, acorda-se, por exemplo, as quantidades a produzir, os preços de venda ou as datas de colocação no mercado. Na Europa, este tipo de associações ficou conhecido por cartel e difundiu-se bastante na Alemanha.

Ver também
Concentração vertical

Competição imperfeita